Tisza est un nom hongrois pouvant désigner :

 La rivière Tisza, affluent du Danube.
 Tisza, ancienne famille hongroise dont :
 Kálmán Tisza (1830-1902), premier ministre hongrois à partir de 1875.
  István Tisza (1861-1918), premier ministre hongrois à partir de 1903.

Homonymie de patronyme hongrois